Бильдюги  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бильдюги — хутор, Друевский сельсовет, Браславский район, Витебская область.
 Бильдюги — агрогородок, Бильдюгский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область.

Россия 
 Бильдюги — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.